Курма (санскр. कूर्म) — многозначный термин.

 Курма — вторая аватара Вишну, принявшего образ черепахи.
 Курма — река в России; берёт начало в Унинском районе Кировской области, далее течёт по Сюмсинскому району Удмуртии. 
 Курма — деревня в Ольхонском районе Иркутской области; входит в Шара-Тоготское муниципальное образование.
 Курма (Корма) — блюдо индийской кухни, распространённое также в Центральной и Западной Азии.